Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Мартина Суха виграла титул, у фіналі перемігши Абігейл Спірс з рахунком 7–5, 3–6, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
2004